Vita László (1931–2013) közgazdász, kolozsvári egyetemi tanár
 Vita László (1945–) statisztikus, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanára
 Vita László (1961?–) erdélyi magyar elektromérnök, vállalkozó, gr. Mikó István-díjas